Ово је списак познатих кларинетиста и кларинетских педагога и аутора школа и књига о кларинету и за кларинет, који су живели и делали у Србији од 1900. године до данашњих дана.

A 
 Ернест Ачкун

Б 
 Бруно Брун

В

Г 
 Васил Гелев
 Милош Герић
 Анте Гргин

Д

Ђ

Е 
 Антон Еберст

Ж 
 Михаило Живановић

З

И

Ј

К 
 Михајло Келбли
 Вељко Кленковски

Л 
 Матија Леваи
 Јосиф Лукенић

Љ

М 
 Милан Милошевић
 Божидар Милошевић

Н

Њ

О

П 
 Огњен Поповић

Р

С 
 Миленко Стефановић
 Андор Сабо
 Никола Срдић
 Радован Стојановић

Т 
 Александар Тасић
 Ђука Тончи
 Јосип Тонжетић

Ћ

У

Ф

Х

Ц

Ч

Џ

Ш

Види још 

 Наш највећи кларинетиста и педагог, Бруно Брун
 Кларинетски лидер, Михаило Живановић 
 Кларинетиста, Ернест Ачкун
 Кларинетиста и педагог, Анте Гргин
 Кларинетиста и педагог, Михајло Келбли
 Најпознатији кларинетиста, Божидар Милошевић
 Прстореди тонова на кларинету
 Кларинетска литература у Србији
 Музичка сцена, кларинет
 Нега и чување кларинета
 Трска за кларинет
 Техника даха
 Списак музичких инструмената
 Све о кларинету

Српски кларинетисти
Jugoslovenski klarinetisti
Кларинетисти
Кларинет